

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Masy“ beginnt.

Masy 



 Masy, Charles (* 1925), belgischer ehemaliger Söldner während der Simba-Rebellion im Kongo

Masya 
 Masya, Benson (1970–2003), kenianischer Langstreckenläufer
 Masyas, germanischer Herrscher

Masyr 
 Masyrin, Wiktor Alexandrowitsch (1859–1919), russischer Architekt